Cockerell bezeichnet:

 Cockerell (Motorrad), deutsche Motorradmarke
 Cockerell Fahrzeugwerke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Cockerell-Halbinsel, Halbinsel im Grahamland, Antarktika

Cockerell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Robert Cockerell (1788–1863), britischer Architekt und Archäologe
 Christabel Cockerell (1860–1903), britische Künstlerin
 Christopher Cockerell (1910–1999), britischer Ingenieur und Erfinder des „Hovercraft“-Luftkissenfahrzeugs
 David Cockerell, Elektronikingenieur, Journalist bei BBC
 Fritz Cockerell (1889–1965), deutscher Pionier des Motorrad-, Automobil- und Motorenbaus
 Mark Cockerell (* 1962), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Samuel Pepys Cockerell, britischer Architekt

 Theodore Dru Alison Cockerell (1866–1948), britischer Naturforscher, Genetiker, Entomologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Cockerill
 Cockrell